Crystal Castles () — дебютный студийный альбом канадского электронного дуэта группы Crystal Castles; на момент его выхода в состав группы входили продюсер Итан Кэт и певица Элис Гласс. Музыканты встретились друг с другом в 2004 году, и оба интересовались нойз-музыкой, в частности нойз-рок группой AIDS Wolf. Это и вдохновило их на создание нойз-проекта, но вместо гитар они использовали электронные звуки, сделанные с помощью перепаянной схемы Atari 5200.

Альбом был выпущен 18 марта 2008 года на лейбле Last Gang Records/Lies Records.

Предыстория и релиз

Производство и музыка

Приём 

Брайан Санчес из Delusions of Adequacy назвал релиз «одним из лучших электронных альбомов года», подчеркнув то, как он был «стильно упорядочен» и где «смена треков происходит и приходит в подходящий момент». Некоторые критики похвалили альбом за его непредсказуемый характер. Журналист Хизер Фарес из AllMusic была одной из них, описывая альбом как «более свежий, более сложный и гораздо менее причудливый, чем можно было бы ожидать, особенно для тех, кто знаком только с синглами группы» и «знакомо звучащий, острый, невинный, угрожающий, смелый, нюансный и вообще поразительный дебют». Джинджер Кинг оценила альбом на пять звёзд из пяти, в своём обзоре для Consequence of Sound похвалила его за «высокую энергию» и «чистую оригинальность». Рецензент NME Тони Нейлор в своём обзоре дал оценку 8 из 10, отметив чувство «заинтригованности и благоговения» после прослушивания записи и высказал мнение, что «в этом году вы не услышите ничего лучше, чем» треки «Untrust Us», «Crimewave», «Air War» и «Vanished».

Критик из Prefix назвал Crystal Castles «электро-записью, которая бросает вызов, преуспевая и терпя неудачу одновременно, и, возможно, самое главное, никогда не забывая о главной цели танцевальной музыки». Он заявил, что, несмотря на случайное количество настроений и жанров пластинки, слушатель всё ещё может «по-настоящему войти в мир исполнителей», а по записи «слышно, что музыканты прекрасно знают, что делают, не позволяя музыке выйти из-под контроля». Рецензент Drowned in Sound заявил «то, что делает Crystal Castles настолько захватывающим, заключается в том, что [дуэт] превращает плоды [доступной технологии] в оружие, чтобы использовать против него самого, чтобы прорезать дерьмовую трясину».

Коммерческий успех 
По данным Nielsen SoundScan на апрель 2010 года в США было продано 72000 копий альбома. А в сентябре 2014 года количество увеличилось до 60000 штук, за что альбом был сертифицирован как серебряный Британской ассоциацией производителей фонограмм.

Список композиций 

Примечания
  обозначает вокального продюсера
  обозначает главного и вокального продюсера

Использованные семплы
 Семплы в «Untrust Us» были взяты из песни «Dead Womb» группы Death from Above 1979.
 Семплы в «Magic Spells» были взяты из песни «The Message» группы Grandmaster Flash and the Furious Five.
 Семплы в «Air War» были взяты из песни «Thema (Omaggio a Joyce)» исполнителя Лучано Берио.
 Семплы в «Good Time» были взяты из песни «Good Times» (Dance Mix) группы Drinking Electricity.
 Семплы в «Vanished» были взяты из песни «Sex City» (а именно вокал и мелодия) группы Van She.

Участники записи 
Данные были взяты из буклета CD.
Crystal Castles
 Crystal Castles — производство вокала (треки 5, 12 и 13)
 Итан Кэт — производство (все треки), микширование (треки 3, 6 и 16), производство вокала (треки 7 и 13)
 Элис Гласс — вокал
Приглашённые музыканты
 HEALTH — бэк-скриминг (трек 7)

Чарты

Примечания 

Альбомы Crystal Castles
Данс-поп-альбомы
Альбомы в стиле синти-поп
Альбомы в стиле транс
Хаус-альбомы
Альбомы Канады
Альбомы на английском языке
Дебютные альбомы 2008 года
Альбомы, сертифицированные как серебряные Британской ассоциацией производителей фонограмм